Непту́н — в древнеримской мифологии бог морей и потоков.

Астрономия 
 Нептун — планета Солнечной системы.
 Нептун (класс планет):
 Горячий нептун — класс планет, расположенных близко к своей звезде (всегда на расстоянии меньше 1 астрономической единицы).
 Холодный нептун — класс планет, расположенных примерно на расстоянии 2 и более астрономических единиц от своей звезды.

Топоним 
 Нептун — деревня, Пестречинский район, Татарстан, Россия.
 Нептун — посёлок, Кировский район, Могилёвская область, Белоруссия.

Плавательные бассейны 
 «Нептун» — плавательный бассейн в Мариуполе.
 «Нептун» — плавательный бассейн в Минске в микрорайоне Малиновка.
 «Нептун» — плавательный бассейн в посёлке Краснозёрское Новосибирской области
 «Нептун» — плавательный бассейн в Новосибирске.
 «Нептун» — плавательный бассейн в городе Яровое Алтайского края.

Фонтаны 
 Нептун (фонтан в Берлине)
 Нептун (фонтан в Болонье)
 Нептун (фонтан в Вене)
 Нептун (фонтан в Гданьске)
 Нептун (фонтан в Мадриде)
 Нептун (фонтан в Петергофе)
 Нептун (фонтан во Флоренции)

Техника 
 «Нептун» — лодочный мотор.
 «Нептун» — первый советский экскурсионный подводный аппарат (проект 19730 «Ихтиандр»), спущенный на воду .
 «Нептун» — конструкторское бюро по проектированию судов на воздушной подушке.
 «Нептун» — украинская противокорабельная ракета.

Другое 
 Операция «Нептун» — высадка морского десанта союзных войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны, часть Нормандской операции.

См. также 
 Нептунус
 Нептуний 
 HMS Neptune
 Нептьюн